Antioche (en grec Antiochia, Αντιόχεια) est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Antioche est un prénom masculin désuet.

Antioche peut être aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
Voir

Personnage de fiction 
Antioche Tambrétambre, personnage des romans de Boris Vian Trouble dans les andains et Vercoquin et le Plancton.

Toponymes 
Plusieurs villes de l'Antiquité, souvent fondées ou reconstruites par Antiochos  :

Antioche ou Antioche sur l'Oronte, aujourd'hui Antakya.
 Antioche du Méandre (Antiochia ad Mæandrum), en Carie, près de Kuyacak (province d'Aydın). 
 Antiochia ad Cragum ou Antiochia Parva, appelée Antiochette, aujourd'hui Güney (province d'Antalya).
 Antiochia ad Taurum, près de Gaziantep.
 Antioche de Pisidie ou Antioche de Phrygie (Antiochia ad Pisidiam, dite aussi Antiochia Cesarea), sur la frontière de la Pisidie et de la Phrygie, aujourd'hui Yalvaç (province d'Isparta).
 Antiochia Mygdoniæ ou Nisibis, en Mésopotamie, aujourd'hui Nusaybin (province de Mardin).
 Antiochia ad Sarum ou Antioche de Cilicie, aujourd'hui Adana.
 Antiochia ad Pyramum, en Cilicie, près de Karataş (province d'Adana).
 Antioche de Mésopotamie ou Constantine d'Osroène, près de Viranşehir (province de Şanlıurfa). 
 Antiochia ad Cydnum, aujourd'hui Tarse.
 Antiochia Lamotis ou Antiochia in Isauria, en Isaurie partie de la Cilicie, au débouché du fleuve Lamos, près d'Erdemli (province de Mersin).
 Antioche de Commagène (Antiochia in Commagene), nom de Samosate.
 Antioche sur la Callirhoé, nom d'Édesse, aujourd'hui Şanlıurfa.

Antioche de Médie ou Antiochia in Media ou Antiochia in Persis, aujourd'hui Nahavand.

Antiochia in Pieria, aujourd'hui Arouad.
 Porte d'Antioche

Antiochia in Scythia, sur le fleuve Jaxartes (Syr-Daria), près de Tachkent.

Antiochia Margiana (Antioche de Margiane), capitale de la Margiane, aujourd'hui Merv.

Antiochia in Sittacene.

Antiochie Hippos ou Antiochia ad Hippum, Hippos, dans la Décapole. 
 Antiochie Ptolemaïs ou Antioche de Ptolémaïde, Acre.

Antiochia Semiramis, aussi appelée Gadara, aujourd'hui Umm Qais.

Autres villes
 Antiochia de Lydie, en Lydie dont la localisation précise en Anatolie (dans l'actuelle Turquie) est inconnue.
 Antioche des Chrysaoriens, nom temporaire d'Alabanda, en Carie.
 Antiochia de Susiane, aussi appelée Charax, l'ancienne capitale de la Susiane.
 Antiochia de Troade, aussi appelée Cebrene, Kevrin ou Kebrene, en Troade.

Voir aussi 
 
 
 Pertuis d'Antioche
 Principauté d'Antioche
 La Chanson d'Antioche